Рузметов — центральноазиатская фамилия происходящая от имени Рузмет; имеет женскую форму Рузметова.

 Известные носители
 Рузметов, Абдулла Садуллаевич (род. 1980) — узбекский менеджер и политический деятель.
 Рузметов, Дилшодбек Юсупбайевич (род. 1999) — узбекский боксёр-любитель и профессионал.
 Рузметов, Курбан (1911—1984) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, генерал-майор.